Paju kan syfta på:

Geografi

Estland 

 Paju, Tartumaa,  en by i Rannu kommun i landskapet Tartumaa, 
 Paju, Valgamaa, en by i Tõlliste kommun i landskapet Valgamaa,

Indonesien 

 Kelurahan Paju, administrativ by, Jawa Timur,

Sydkorea 

 Paju, Sydkorea, stad i provinsen Gyeonggi, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar